Il tabellone singolare del Copa Ericsson Brazil 2 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da João Cunha e Silva (tds n. 2). In finale ha sconfitto Cássio Motta (tds n. 1) con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Cássio Motta (finale)
  João Cunha e Silva (campione)
  Jaime Oncins (quarti di finale)
  Fernando Roese (secondo turno)

  Pedro Rebolledo (semifinali)
  Pablo Albano (quarti di finale)
  Gabriel Markus (secondo turno)
  Frédéric Fontang (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Copa Ericsson Brazil 1990